Charles Léon Dumont (1806-1889), général français ;
 Charles Dumont (1867-1939), homme politique français ;
 Charles Dumont, industriel (fabricant de moutarde) et maire de Dijon de 1908 à 1919 ;
 Charles Dumont (1898-1986), pilote de l'Armée de l'air française ;
 Charles Dumont (1929- ), compositeur et chanteur français ;
 Charles Dumont (1931-1992), architecte belge ;
 Charles Henri Frédéric Dumont de Sainte-Croix (1758-1830), ornithologue français.